UHD est un sigle qui peut désigner : 
 Ultra Haute Définition, ou Ultra HD, un format d'image numérique haute définition, pour les téléviseurs notamment;
 User Help Desk , un centre d'assistance d'utilisateur ;
 , un réseau américain de télévision par câble et par satellite;
 , une université publique du Texas ;
 unhedged , relativement à un titre financier qui n'est pas couvert contre des fluctuations particulières.

Références

Homonymie d'acronyme